Bleach kan henvise til 

 Bleach (album), et album fra 1989 af Nivarna
 Bleach (anime), en anime